

Antiga cidade no sul de Espanha
Ilíberis ou Elvira, Iliberri, Elíberis ou, inicialmente, Ilturir
Zona arqueológica de Medina Elvira — no local da primeira capital da Taifa de Granada (Medina Elvira), onde se pensa poder ter-se situado Elvira
Granada (Espanha) — cidade que pode ter sido a cidade romana de Elvira

Outros usos
Elvira, Mistress of the Dark — filme de 1988 protagonizado por Cassandra Peterson
277 Elvira — asteroide da cintura principal

Desambiguações de topônimos